Бе́та (Beta) может означать:

 Бета (Β, β) — вторая буква греческого алфавита;
 Бета — греческая канонерская лодка типа «α»;
 Бета — служба точного времени, работающая в СНГ в диапазоне сверхдлинных волн;
 BETA — объектно-ориентированный язык программирования, развивающий идеи Симулы;

Ядерная физика 
 Бета-распад — один из типов радиоактивного распада.
 Бета-частица — заряженная частица, испускаемая в результате бета-распада.
 Бета-излучение — вид ионизирующего излучения, сопровождающийся испусканием бета-частиц.
  — источник электроэнергии на основе бета-распада.

Алгебра и вычисления 
 Бета-коэффициент;
 Бета-функция (математика);
 Бета-распределение (теория вероятностей, статистика);
 β-редукция — одно из преобразований в λ—исчислении.

Астрономия 
 область Бета — крупный вулканический регион на Венере;
 Бета — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.
 Колония Бета — вымышленная планета в «Саге о Форкосиганах» Л. М. Буджолд.

Биология и химия 
 Бета-слой — вторичная структура белков (см. также альфа-спираль);
 Beta — научное название рода Свёкла.

Прочее 
 Бета-тестирование и бета-версия;
 Бета-ридер — тот, кто по просьбе автора (или переводчика) читает текст перед его передачей для публикации и редактирует ошибки;
 Бета-мужчина — жаргон.
 «Бета» — российский комплекс корректируемого артиллерийского вооружения с лазерным наведением;
 Бетта — хутор в муниципальном образовании Геленджика.

Примечания